Petr Kuchyňa (14. ledna 1970, Jihlava, Československo) je bývalý český hokejový obránce.

Hráčská kariéra

Klubová statistika 

|-
|1989-90||ASD Dukla Jihlava||ČSHL||32||2||2||4||25||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|1990-91||ASD Dukla Jihlava||ČSHL||47||4||5||9||35||7||0||2||2||0
|-
|1991-92||ASD Dukla Jihlava||ČSHL||18||5||4||9||8||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|1991-92||Utica Devils||AHL||53||3||6||9||22||4||0||0||0||2
|-
|1992-93||Utica Devils||AHL||76||3||24||27||56||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|1993-94||ASD Dukla Jihlava||ČHL||12||3||2||5||2||—||—||—||—||—
|-
|1994-95||HC Dukla Jihlava||ČHL||43||5||12||17||12||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|1995-96||HC Sparta Praha||ČHL||33||2||8||10||8||9||0||1||1||0
|-
|1996-97||AC Zlín||ČHL||50||6||6||12||26||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|1997-98||HC Zlín||ČHL||31||2||6||8||8||—||—||—||—||—
|-
|1998-99||HC Slezan Opava||ČHL||40||2||7||9||12||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|1999-00||Ässät||SM-l||53||8||14||22||82||—||—||—||—||—
|-
|2000-01||Ilves||SM-l||25||1||2||3||14||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2001-02||EHC Black Wings Linz||RHL||31||6||17||23||30||13||3||7||10||8
|-
|2002-03||EHC Black Wings Linz||RHL||22||5||7||12||10||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2003-04||EHC Black Wings Linz||EBEL||25||1||6||7||6||—||—||—||—||—
|-
|2003-04||HC Dukla Jihlava||1.ČHL||7||0||0||0||4||12||2||4||6||8
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2004-05||HC Dukla Jihlava||ČHL||41||1||4||5||26||—||—||—||—||—
|-
|2005-06||HK Dukla Trenčín||SHL||19||0||0||0||14||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2005-06||HC Dukla Jihlava||1.ČHL||20||0||0||0||36||6||0||0||0||8
|-
|2006-07||HC Dukla Jihlava||1.ČHL||26||3||3||6||67||—||—||—||—||—
|-bgcolor="#f0f0f0"
|2007-08||HC Dukla Jihlava||1.ČHL||38||4||6||10||42||3||0||1||1||27
|-
|2008-09||HC Pelhřimov||2.ČHL||7||0||2||2||22||—||—||—||—||—
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Celkem v ČHL
!250!!21!!45!!66!!94!!9!!0!!1!!1!!0
|}

Reprezentace 

|-
| 1990||Československo 20||MSJ||7||2||2||4||0
|-bgcolor="#f0f0f0"
| 1995||Česko||MS||8||0||1||1||4
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Juniorská kariéra celkově
!7!!2!!2!!4!!0
|-bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | Seniorská kariéra celkově
!8!!0!!1!!1!!4
|}

Externí odkazy 
 
 
 

Čeští lední hokejisté
Čeští hokejoví reprezentanti
Narození v roce 1970
Žijící lidé
Muži
Narození 14. ledna
Hráči draftovaní New Jersey Devils